Der Dongfeng Fengshen A60 ist eine Mittelklasse-Limousine der zur Dongfeng Motor Corporation gehörenden Submarke Dongfeng Fengshen der Marke Dongfeng.

Geschichte 
Der A60 wurde auf der Guangzhou Auto Show 2011 der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit März 2012 wird das auf dem Nissan Sylphy basierende Fahrzeug verkauft. 2015 und 2016 wurde die Limousine überarbeitet, im selben Jahr wurde auch eine Elektroversion vorgestellt, die im Oktober 2017 als Dongfeng Fengshen E70 auf den Markt kam.

Der Dongfeng Fengxing Joyear S50 basiert auf dem A60.

Technische Daten 

Werte in eckigen Klammern gelten für Modelle mit Automatikgetriebe

Einzelnachweise

Weblinks 

 Herstellerwebseite Dongfeng Fengshen A60 (chinesisch)

Limousine
Elektroautomodell